Alleyne ist der Familienname folgender Personen:

 Aaliyah Alleyne (* 1994), Cricketspielerin der West Indies
 Ade Alleyne-Forte (* 1988), Sprinter aus Trinidad und Tobago
 Andy Alleyne (1951–2012), barbadischer Fußballspieler
 Archie Alleyne (1933–2015), kanadischer Jazz-Musiker
 Brian Alleyne (* 1943), dominicanischer Politiker und Jurist
 Damian Alleyne (* 1983), barbadischer Schwimmer
 Ed Alleyne-Johnson, britischer E-Violinist
 Eon Alleyne (* 1992), guyanischer Fußballspieler
 Ezra Alleyne (* 1990), vincentischer Fußballspieler
 Francis Dean Alleyne OSB (* 1951), Bischof von Georgetown
 Giovanni Alleyne (* 1990), surinamischer Fußballspieler
 Jade Alleyne (* 2001), schottische Schauspielerin
 Jeffrey Alleyne (* 1938), kanadischer Boxer
 Kerry Alleyne (* 1983), dominikanischer Fußballspieler
 Larry Alleyne (* 1970), barbadischer Fußballspieler
 Livingstone Alleyne (* 1971), barbadischer Radrennfahrer
 Natasha Alleyne (* 1969), Hochspringerin aus Trinidad und Tobago
 Raymond Alleyne (* 1991), grenadischer Fußballspieler
 Robert Alleyne (* 1968), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Alleyn
 Alleine